— село в Японии, находящееся в уезде Минамикавати префектуры Осака.

Географическое положение 
Село расположено на острове Хонсю в префектуре Осака региона Кинки. С ним граничат города Тондабаяси, Каватинагано, Годзё, Госе и посёлок Канан.

Население 
Население села составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом села считается камфорное дерево, цветком — Lilium auratum.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Сёла префектуры Осака